Sama, pode referir-se a:

Sama (língua), uma língua africana.
Sama, SAMA - S.A. Minerações Associadas, uma indústria de amianto brasileira.
Sama (Japão), um sufixo japonês.
Sama (distrito), no Peru

Desambiguação
Desambiguações de topônimos